Mourad () ist als Variante von Murad ein arabischer männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt. Die türkische Form des Vornamens ist Murat.

Namensträger

Vorname 

 Mourad Bounoua (* 1972), französisch-marokkanischer Fußballspieler
 Mourad Hdiouad (* 1976), marokkanischer Fußballspieler
 Mourad Laachraoui (* 1995), belgischer Taekwondo-Sportler
 Mourad Marofit (* 1982), marokkanischer Langstreckenläufer
 Mourad Medelci (1943–2019), algerischer Politiker
 Mourad Meghni (* 1984), algerischer Fußballspieler

Familienname 
 Ahmed Mourad (* 1978), ägyptischer Schriftsteller
 George Mourad (* 1982), schwedischer Fußballspieler
 Julian Yacoub Mourad (* 1968), syrischer Geistlicher, Erzbischof von Homs
 Kenizé Mourad (* 1939), französische Journalistin und Schriftstellerin
 Kevork Mourad (* 1970), syrisch-armenischer Performancekünstler
 Leila Mourad (1918–1995), ägyptische Sängerin und Schauspielerin
 Mounir Mourad (1922–1981), ägyptischer Schauspieler, Komponist und Sänger
 Olla Mourad (* 1998), katarische Tennisspielerin
 Suleiman Ali Mourad, libanesischer Religionswissenschaftler und Fachbuchautor

Siehe auch 
 Murad
 Murat

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname